Лёгкие крейсера типа «Аретьюза» — тип лёгких крейсеров Королевского военно-морского флота Великобритании времён Второй мировой войны. Всего для британского флота построено 4 единицы: «Аретьюза» (Arethusa), «Галатея» (Galatea), «Пенелопа» (Penelope), «Аурора» (Aurora).
Свой крейсер «Аврора» был не только в русском флоте — в годы Второй Мировой его тезка служил в британском флоте. HMS Aurora участвовала во всех значимых морских операциях на европейском театре военных действий, будь то Норвежская кампания, нападение на Мерс-эль-Кебир, охота на «Бисмарка» или высадка десантов в Северной Африке, Италии и Нормандии, а после войны передан Китайскому флоту (как компенсация за реквизированные в войну катера), участвовал в гражданской войне в Китае, был сдан командой НОАК, затоплен после бомбардировок Гоминьдана, поднят и восстановлен уже как не боевое судно.

История создания 
Они проектировались для службы в составе главных сил флота — идейные наследники крейсеров-скаутов начала XX века, а одной из основных задач крейсеров была борьба с неприятельскими эсминцами. Должны были заменить в этой роли стареющие крейсера типов C и D. Тип «Линдер» для этой задачи оказался слишком большим и дорогим. К концу 1929 года были готовы пять проектов различного водоизмещения и различного вооружения (4×2 или 3×2 152 м орудия в башнях, 5×1 152 мм или 6×1 140 мм орудий с щитами). Для дальнейшей разработки выбрали 4200-тонный вариант с шестью 152 мм орудиями в башнях. К лету 1930 года были подготовлены эскизные проекты стандартным водоизмещением 4800 и 4850 т, представляющие собой корабль промежуточного типа между старыми крейсерами типов «С» и «D» и «Линдером». В результате усиления защиты водоизмещение возросло до 5000 тонн. Переход от линейной к эшелонной схеме размещения силовой установки обошёлся в дополнительные 500 тонн. В итоги в проект пришлось внести новые изменения направленные на снижение водоизмещения, удалось снизить до 5450 т на чём и остановились.

Конструкция 
Во время строительства впервые в британском военном кораблестроении широко применялась электросварка: сварными выполнялись обшивка носовой и кормовой оконечностей (примерно по 20 м), значительная часть бимсов, переборок, внутренних палуб. Клёпаными выполнялись только основные элементы набора, верхняя палуба, броневые плиты и элементы наиболее подверженные вибрации. Это позволило сэкономить более 200 т, в результате реальное водоизмещение «Аретьюз» оказалось ниже проектного.

Корпус 

Корпус крейсеров типа «Аретьюза» по компоновке и конструкции повторял корпус «Эмфайона».
Около трети длины корпуса занимал полубак, слегка поднимающийся к форштевню. Далее в корму его продолжал фальшборт, служивший дополнительной защитой шлюпок от заливания. Обводы корпуса — круглоскулые, с характерным скуловым изломом в носовой части. Корабли имели две сплошных палубы — верхнюю и главную; вне пределов котельных отделений простиралась также нижняя палуба. Корпус набирался по продольной схеме, на протяжении всей длины шло двойное дно. Конструктивная противоторпедная защита отсутствовала.

Бронирование 
Бронирование «аретьюз» соответствовало своему назначению — защищать от артиллерии эсминцев. На броню у них приходилось 11,8 % стандартного водоизмещения, что было больше чем 11,7 % у «Линдера» или 10,25 % у «вашингтонского» «Кента», а броневая защита большинства зарубежных лёгких крейсеров того времени (особенно французских и итальянских) была ещё хуже. Вся броня — гомогенная, нецементированная. Плиты пояса крепились на болтах, палубная броня — на заклепках. Броневой пояс толщиной 57 мм прикрывал отсеки энергетической установки, доходя по высоте, районе носового машинного отделения до верхней палубы, а в районе кормового машинного отделения — только до главной. Замыкали пояс 25,4-мм траверсы. Броневая 25,4- мм палуба проходила по верхней кромке траверсов и пояса. Отдельно 25 мм листами защищался рулевой привод.

Артиллерийское вооружение 
Главный калибр состоял из шести 152-мм орудий Mk.XXIII в трёх двухорудийных башнях Mk.XXI. Данная пушка стала основным оружием лёгких крейсеров британского флота, построенных в 1930—1940 годы (кроме типа «Дидо»). Она стала первой британской шестидюймовкой цельнотрубчатой конструкции — все предыдущие изготавливались методом наматывания проволоки.
Для 152-мм орудий имелось два типа снарядов — бронебойный и фугасный. Вес обоих равнялся 50,8 кг, вес взрывчатого вещества в первом 1,7 кг (3,35 %), во втором — 3,6 кг (7,1 %).
Скорость вертикального наведения — 5 — 7 °/с, горизонтального — 10 °/с. Вместимость погребов — 200 снарядов на орудие.

Зенитное вооружение 
По проекту предполагались четыре 102-мм зенитки Mk.V в одинарных установках Mk.IV. Орудие Mk.V было принято на вооружение ещё в 1914 году и применялось на кораблях всех классов: линкорах, крейсерах, эсминцах, шлюпах. Первоначально оно предназначалась только для стрельбы по надводным целям, но к концу Первой мировой войны были разработаны зенитные установки. Установка Mk.IV не оснащалась щитом, имела массу 7,1 т, обеспечивала вертикальное наведение в от — 5 до +80°, практическая скорострельность составляла 14 выстрелов в минуту. Основными недостатками орудия были невысокая скорость наводки, неудобство ведения огня при малых углах возвышения из-за слишком высокого расположения затвора, вызванного естественной балансировкой ствола.
Автоматическое зенитное вооружение составляли пара счетверённых 12,7-мм пулемётов, Vickers .50, которые располагались рядом с носовой трубой на индивидуальных платформах, обеспечивающих широкий сектор огня.

Энергетическая установка 
Главная энергетическая установка состояла из четырёх турбозубчатых агрегатов Парсонса и четырёх трёхколлекторных паровых котлов Адмиралтейского типа. Все котлы имели пароперегреватели, подогреватели топлива и воздуха. Схема — эшелонная; котлы расположены попарно в двух котельных отделениях, в носовом котельном отделении котлы располагались побортно, в кормовом тандемом, ТЗА — в двух машинных. Рабочее давление пара в котлах — 24,61 кг/см² (24,29 атм.), температура — 343°С. Каждый агрегат имел мощность 16 000 л. с., что должно было обеспечить скорость хода (при полной нагрузке) в 31,25 узла, максимальная скорость при стандартном водоизмещении должна была составить 32,25 узла. Дальность хода составляла 5500 морских миль на ходу 15 узлов и 8200 миль на ходу двенадцать узлов.

Служба

Оценка проекта 
Лёгкие крейсера типа «Аретьюза» проектировались для службы при эскадрах, перед ними ставились такие же задачи, как и у одноимённых крейсеров времён Первой мировой войны. Сравнение «Аретьюзы» с предшественниками — крейсерами типа «D» — демонстрирует её преимущество по всем характеристикам, кроме бронирования. Бронирование обеспечивало достаточную защиту от артиллерии эсминцев, хотя в целом выглядело не слишком убедительно — усилить его в рамках отведенного водоизмещения не представлялось возможным. Можно констатировать, что в рамках данной концепции англичанам удалось создать весьма удачный корабль, но создать полноценный крейсер в рамках ограниченного водоизмещения в межвоенный период не удалось никому и «Аретьюзы» были лучшими среди посредственных. Рассчитанные на защиту от 120 мм снарядов эсминцев корабли не способны по-настоящему противостоять даже 135—140-мм артиллерии крейсеров, и имели дальность плавания, достаточную для операций в Средиземноморье и Северном море. Остойчивость и мореходность были прекрасными. А эшелонное расположение котлов и механизмов, спаренные 102-мм зенитки и их расположение обрели долгую жизнь в Королевском флоте.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 Ненахов Ю. Ю. Энциклопедия крейсеров 1910—2005. — Минск, Харвест, 2007.
 
 
 
 M. J. Whitley. Cruisers of World War Two. An international encyclopedia. — London, Arms & Armour, 1995.
 Smithn P.C. Dominy J.R. Cruisers in Action 1939—1945. — London: William Kimber, 1981.

Лёгкие крейсера типа «Аретьюза» (1935)